Louis – variante francese e inglese del nome proprio di persona Luigi
 Louis – fumetto britannico e personaggio protagonista
 Louis – personaggio della serie cinematografica L'era glaciale
 Chef Louis – personaggio del film d'animazione Disney La sirenetta
 HMS Louis – nave della Royal Navy

Persone
 Louis – cantante francese
 Jackner Louis – calciatore bahamense